

Населені пункти та їхні частини
 Славенко — село в гміні Рудник Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Славенко — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Славенко — частина села Любаш у гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки